

Cucina 
 Maruya – dolce filippino

Persone 
 Kaori Maruya – politico giapponese
 Saiichi Maruya – scrittore e critico letterario giapponese
 Satoshi Maruya – nuotatore giapponese